Первый мировой рекорд в беге на 400 метров среди женщин зафиксирован Международной федерацией любительской атлетики (ныне ИААФ) в 1957 году. 

К 21 июня 2009 года ИААФ ратифицировала 27 мировых рекордов.

Рекорды 1957—76 
Символом y обозначены результаты, показанные на дистанции 440 ярдов (402,34 м) и признанные рекордами для дистанции 400 метров. Символом + обозначены промежуточные результаты на отметке 400 м, зафиксированные в забегах на более длинные дистанции.

Рекорды с 1975 года 
В 1975 году ИААФ утвердила автоматическую фиксацию результатов забегов на дистанции до 400 метров включительно. С 1 января 1977 года в качестве рекордов утверждаются только результаты, зафиксированные автоматическим секундомером с точностью до 0,01 с.

Первым «электронным» рекордом стал результат 50,14, показанный Риитой Салин в 1974 году.

Рекорды мира, Европы, СССР и России 

Рекорды России указаны начиная с результата 50,98 с Марины Сидоровой, которая была последней российской рекордсменкой СССР.

Примечания 

Бег 00400 ж
Бег на 400 метров